X турнир на Кубок России по волейболу среди мужских команд проходил с 10 мая по 13 октября 2002 года. В соревнованиях приняли участие 30 команд: 12 представителей Суперлиги, 9 коллективов высшей лиги «А» и 9 команд высшей лиги «Б». Победу на турнире одержала одинцовская «Искра».

Предварительный этап

Зона Москвы 
Матчи прошли с 10 мая по 19 июня по системе с разъездами.

Зона Северо-Запада 
1-й тур с 21 по 26 мая в Новокуйбышевске, 2-й тур с 5 по 10 июня в Ярославле.

Зона Юга 
1-й тур с 21 по 26 мая во Владикавказе, 2-й тур с 11 по 16 июня в Белгороде.

Зона Урала 
1-й тур с 21 по 26 мая в Перми, 2-й тур с 11 по 16 июня в Екатеринбурге.

Зона Сибири 
1-й тур с 21 по 26 мая в Сургуте, 2-й тур с 5 по 10 июня в Нижневартовске.

Финальный этап в Одинцове 
Все матчи финального этапа проходили в УСК «Искра» города Одинцово. Вместо отказавшегося от выступления новокуйбышевского «Октана» к участию было допущено московское «Динамо-МГФСО-Олимп». Турнир проходил без участия волейболистов сборной России, игравших в эти дни на чемпионате мира.

Обладателем Кубка впервые в истории стала одинцовская «Искра», а её капитан Михаил Бекетов был признан лучшим игроком финального этапа.

Группа А 

7 октября. «Локомотив-Белогорье» — «Динамо-МГФСО-Олимп» — 0:3. «Нефтяник» — «Самотлор» — 1:3.
8 октября. «Локомотив-Белогорье» — «Нефтяник» — 1:3. «Динамо-МГФСО-Олимп» — «Самотлор» — 3:0.
9 октября. «Самотлор» — «Локомотив-Белогорье» — 3:1. «Нефтяник» — «Динамо-МГФСО-Олимп» — 3:2.

Группа Б 

7 октября. УЭМ-«Изумруд» — «Луч» — 3:2. «Искра» — МГТУ-«Лужники» — 0:3.
8 октября. «Луч» — МГТУ-«Лужники» — 3:1. УЭМ-«Изумруд» — «Искра» — 3:2.
9 октября. МГТУ-«Лужники» — УЭМ-«Изумруд» — 0:3. «Искра» — «Луч» — 3:0.

Плей-офф

Четвертьфиналы 
11 октября

Полуфиналы за 5—8-е места 
12 октября

Полуфиналы за 1—4-е места 
12 октября

Матч за 7-е место 
13 октября

Матч за 5-е место 
13 октября

Матч за 3-е место 
13 октября

Финал 
13 октября

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2002/2003

Примечания

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола

2002 год в волейболе